Аммофилы ( от  — песок и  — любовь) — род роющих ос (Sphecidae), включающий около 200 видов.

Описание 

Длина тела 11—25 мм (чаще около 20 мм, у крупнейшего вида A. procera до 38 мм).

Стройные тонкотелые осы с прозрачными перепончатыми крыльями. Первый тергит первого сегмента брюшка очень длинный, сжат с боков. Основание брюшка красное, последние сегменты — чёрные с голубым блеском.

Охотятся на гусениц бабочек и других насекомых, которых парализуют, после чего переносят в гнездо, где кормят ими своих личинок. Гнездятся в почве.

Распространение 
Умеренный пояс Северного полушария: Америка, Европа, Азия. В Неарктике 115 видов. Россия — более 10 видов, Белоруссия — 4 вида.
В мире более 230 видов, в Палеарктике 104, в России 23 вида.

Систематика 

Род относится к трибе Ammophilini (подсемейство Ammophilinae). Типовой вид Sphex sabulosa Linnaeus, 1758, обозначен Международной комиссией по зоологической номенклатуре
(International Commission on Zoological Nomenclature, 1946: 571).

Синонимия

Фауна Европы

Список видов 
Источник:

 Ammophila aberti Haldeman, 1852
 Ammophila acuta  (Fernald, 1934) 
 Ammophila adelpha Kohl, 1901
 Ammophila aellos Menke, 1966
 Ammophila afghanica Balthasar, 1957
 Ammophila albotomentosa Morice, 1900
 Ammophila altigena Gussakovskij, 1930 
 Ammophila aphrodite Menke, 1964 
 Ammophila apicalis Guérin-Méneville, 1835 
 Ammophila arabica W.F. Kirby, 1900 
 Ammophila ardens F. Smith, 1868 
 Ammophila areolata Walker, 1871 
 Ammophila argyrocephala Arnold, 1951 
 Ammophila arnaudi Tsuneki, 1976 
 Ammophila arvensis Lepeletier de Saint Fargeau, 1845 
 Ammophila asiatica Tsuneki, 1971 
 Ammophila assimilis Kohl, 1901 
 Ammophila atripes F. Smith, 1852 
 Ammophila aucella Menke, 1966 
 Ammophila aurifera R. Turner, 1908 
 Ammophila azteca Cameron, 1888 
 Ammophila barbara (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845) 
 Ammophila barbarorum Arnold, 1951 
 Ammophila basalis F. Smith, 1856 
 Ammophila bechuana (R. Turner, 1929) 
 Ammophila bella Menke, 1966 
 Ammophila bellula Menke, 1964 
 Ammophila beniniensis (Palisot de Beauvois, 1806) 
 Ammophila boharti Menke, 1964 
 Ammophila bonaespei Lepeletier, 1845 
 Ammophila borealis Li and C. Yang, 1990 
 Ammophila braunsi (R. Turner, 1919) 
 Ammophila breviceps F. Smith, 1856 
 Ammophila brevipennis Bingham, 1897 
 Ammophila californica Menke, 1964 
 Ammophila calva (Arnold, 1920) 
 Ammophila campestris Latreille, 1809 
 Ammophila caprella Arnold, 1951 
 Ammophila cellularis Gussakovskij, 1930 
 Ammophila centralis Cameron, 1888 
 Ammophila clavus (Fabricius, 1775) 
 Ammophila cleopatra Menke, 1964 
 Ammophila clypeola Li and C. Yang, 1990 
 Ammophila coachella Menke, 1966 
 Ammophila conditor F. Smith, 1856 
 Ammophila confusa A. Costa, 1864 
 Ammophila conifera (Arnold, 1920) 
 Ammophila cora Cameron, 1888 
 Ammophila coronata A. Costa, 1864 
 Ammophila crassifemoralis (R. Turner, 1919) 
 Ammophila cybele Menke, 1970 
 Ammophila dantoni Roth in Nadig, 1933 
 Ammophila dejecta Cameron, 1888 
 Ammophila dentigera Gussakovskij, 1928 
 Ammophila deserticola Tsuneki, 1971 
 Ammophila djaouak de Beaumont, 1956 
 Ammophila dolichocephala Cameron, 1910 
 Ammophila dolichodera Kohl, 1884 
 Ammophila dubia Kohl, 1901 
 Ammophila dysmica Menke, 1966 
 Ammophila elongata Fischer de Waldheim, 1843 
 Ammophila erminea Kohl, 1901 
 Ammophila evansi Menke, 1964 
 Ammophila exsecta Kohl, 1906 
 Ammophila extremitata Cresson, 1865 
 Ammophila eyrensis R. Turner, 1908 
 Ammophila femurrubra W. Fox, 1894 
 Ammophila fernaldi (Murray, 1938) 
 Ammophila ferrugineipes Lepeletier de Saint Fargeau, 1845 
 Ammophila ferruginosa Cresson, 1865 
 Ammophila filata Walker, 1871 
 Ammophila formicoides Menke, 1964 
 Ammophila formosensis Tsuneki, 1971 
 Ammophila ganquana Yang and Li, 1989 
 Ammophila gaumeri Cameron, 1888 
 Ammophila globifrontalis Li and Ch. Yang, 1995 
 Ammophila gracilis Lepeletier de Saint Fargeau, 1845 
 Ammophila gracillima Taschenberg, 1869 
 Ammophila guichardi de Beaumont, 1956 
 Ammophila haimatosoma Kohl, 1884 
 Ammophila harti (Fernald, 1931) 
 Ammophila hemilauta Kohl, 1906 
 Ammophila hermosa Menke, 1966 
 Ammophila heteroclypeola Li and Xue, 1998
 Ammophila hevans Menke, 2004 
 Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 
 Ammophila holosericea (Fabricius, 1793) 
 Ammophila honorei Alfieri, 1946 
 Ammophila horni von Schulthess, 1927 
 Ammophila hungarica Mocsáry, 1883 
 Ammophila hurdi Menke, 1964 
 Ammophila iliensis Kazenas, 2001 
 Ammophila imitator Menke, 1966 
 Ammophila induta Kohl, 1901 
 Ammophila infesta F. Smith, 1873 
 Ammophila insignis F. Smith, 1856 
 Ammophila insolata F. Smith, 1858 
 Ammophila instabilis F. Smith, 1856 
 Ammophila juncea Cresson, 1865 
 Ammophila kalaharica (Arnold, 1935) 
 Ammophila karenae Menke, 1964 
 Ammophila kennedyi (Murray, 1938) 
 Ammophila koppenfelsii Taschenberg, 1880 
 Ammophila kowalczyki  Olszewski, Danilov, 2020 
 Ammophila laeviceps F. Smith, 1873 
 Ammophila laevicollis Ed. André, 1886 
 Ammophila laevigata F. Smith, 1856 
 Ammophila lampei Strand, 1910 
 Ammophila laticeps (Arnold, 1928) 
 Ammophila lativalvis Gussakovskij, 1928 
 Ammophila leclercqi Menke, 1964 
 Ammophila leoparda (Fernald, 1934) 
 Ammophila macra Cresson, 1865 
 Ammophila marshi Menke, 1964 
 Ammophila mcclayi Menke, 1964 
 Ammophila mediata Cresson, 1865 
 Ammophila menghaiana Li and Ch. Yang, 1989 
 Ammophila meridionalis Kazenas, 1980 
 Ammophila mescalero Menke, 1966 
 Ammophila mimica Menke, 1966 
 Ammophila mitlaensis Alfieri, 1961 
 Ammophila modesta Mocsáry, 1883 
 Ammophila moenkopi Menke, 1967 
 Ammophila monachi Menke, 1966 
 Ammophila mongolensis Tsuneki, 1971 
 Ammophila murrayi Menke, 1964 
 Ammophila nancy Menke, 2007 
 Ammophila nasalis Provancher, 1895 
 Ammophila nasuta Lepeletier de Saint Fargeau, 1845 
 Ammophila nearctica Kohl, 1889 
 Ammophila nefertiti Menke, 1964 
 Ammophila nigricans Dahlbom, 1843 
 Ammophila nitida Fischer de Waldheim, 1834 
 Ammophila novita (Fernald, 1934) 
 Ammophila obliquestriolae Yang and Li, 1989 
 Ammophila obscura  Bischoff, 1912 
 Ammophila occipitalis F. Morawitz, 1890 
 Ammophila pachythoracalis Yang and Li, 1989 
 Ammophila parapolita (Fernald, 1934) 
 Ammophila parkeri Menke, 1964 
 Ammophila peckhami (Fernald, 1934) 
 Ammophila peringueyi (Arnold, 1928) 
 Ammophila philomela Nurse, 1903 
 Ammophila picipes Cameron, 1888 
 Ammophila pictipennis Walsh, 1869 
 Ammophila pilimarginata Cameron, 1912 
 Ammophila placida F. Smith, 1856 
 Ammophila planicollaris Li and C. Yang, 1990 
 Ammophila platensis Brèthes, 1909 
 Ammophila poecilocnemis Morice, 1900 
 Ammophila polita Cresson, 1865 
 Ammophila procera Dahlbom, 1843 
 Ammophila producticollis Morice, 1900 
 Ammophila proxima (F. Smith, 1856) 
 Ammophila pruinosa Cresson, 1865 
 Ammophila pseudoheydeni Li and He, 2000 
 Ammophila pseudonasuta Bytinski-Salz in de Beaumont and Bytinski-Salz, 1955 
 Ammophila pubescens Curtis, 1836 
 Ammophila pulawskii Tsuneki, 1971 
 Ammophila punctata F. Smith, 1856 
 Ammophila punctaticeps (Arnold, 1920) 
 Ammophila punti Guichard, 1988 
 Ammophila regina Menke, 1964 
 Ammophila roborovskyi Kohl, 1906 
 Ammophila rubigegen Li and C. Yang, 1990 
 Ammophila rubiginosa Lepeletier de Saint Fargeau, 1845 
 Ammophila rubripes Spinola, 1839 
 Ammophila ruficollis F. Morawitz, 1890 
 Ammophila ruficosta Spinola, 1851 
 Ammophila rufipes Guérin-Méneville, 1831 
 Ammophila rugicollis Gussakovskij, 1930 
 Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 
 Ammophila sarekandana Balthasar, 1957 
 Ammophila sareptana Kohl, 1884 
 Ammophila saussurei (du Buysson, 1897) 
 Ammophila separanda F. Morawitz, 1891 
 Ammophila shoshone Menke, 1967 
 Ammophila sickmanni Kohl, 1901 
 Ammophila silvestris Kirkbride, 1982 
 Ammophila sinensis Sickmann, 1894 
 Ammophila sjoestedti Gussakovskij, 1934 
 Ammophila smithii F. Smith, 1856 
 Ammophila stangei Menke, 1964 
 Ammophila strenua Cresson, 1865 
 Ammophila striata Mocsáry, 1878 
 Ammophila strumosa Kohl, 1906 
 Ammophila subassimilis Strand, 1913 
 Ammophila tekkensis Gussakovskij, 1930 
 Ammophila terminata F. Smith, 1856 
 Ammophila tsunekii Menke in Bohart and Menke, 1976 
 Ammophila tuberculiscutis Turner, 1919 
 Ammophila tyrannica Cameron, 1890 
 Ammophila unita Menke, 1966 
 Ammophila untumoris Yang and Li, 1989
 Ammophila urnaria Dahlbom, 1843 
 Ammophila varipes Cresson, 1865 
 Ammophila vetuberosa Li and C. Yang in Li, Li and Yang, 1994 
 Ammophila vulcania du Buysson, 1897 
 Ammophila wahlbergi Dahlbom, 1845 
 Ammophila wrightii (Cresson, 1868) 
 Ammophila xinjiangana Li and C. Yang, 1989 
 Ammophila zanthoptera Cameron, 1888

Дополнения 
 2013: A. abnormis, A. antropovi, A. beaumonti, A. gusenleitneri, A. haladai, A. menke, A. ohli, A. pakistana, A. persica, A. rauschi, A. schmideggeri, A. zimmermannae. Статус вида придан: A. atlantica Roth 1928, A. electa Kohl 1901, A. nigrina F. Morawitz 1889, A. vagabunda F. Smith 1856, A. striaticollis F. Morawiz 1889, A. (Coloptera) theryi Gribodo 1894, A. touareg Ed. André.
 2015: A. africana, A. arnoldi, A. bispinosa, A. centroafricana, A. clypeolineata, A. fischeri, A. kenyensis, A. kohli, A. longiclypeata, A. malickyi, A. namibiensis, A. nigri, A. nigrifrons, A. parapunctaticeps, A. pseudodolichodera, A. pseudokalaharica, A. ressli, A. schalleri, A. snizeki, A. turneri, A. zambiensis, A. zetteli.

Красная книга 
Некоторые виды стали редкими и охраняются в регионах. Например, вид Ammophila terminata (Smith) включен в Красную книгу Ульяновской области.

Примечания

Литература 
 Гуссаковский В. В. (1930): Новые и малоизвестные виды родов Ammophila Kby. и Sphex L. (Hymenoptera, Sphecidae). Русское энтомологическое обозрение (Revue Russe d’Entomologie), 24, 199—211.
 Немков П. Г. , Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. (1995): Надсем. Sphecoidea. 67. Сем. Sphecidae — Роющие осы, с.368-480. — В кн.: Лер П. А. (ред.), Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. IV. Сетчатокрылые, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 1. Наука, С-Пб. 604 с.
 Пулавский В. В. Ammophila. С.180-182. В кн.:Определитель насекомых европейской части СССР, Sphecidae // Л., Наука, 1978. — Т. 3, с. 120—192.
 Danilov Y. N. 2015: New and little known digger wasps of the genus Ammophila W. Kirby, 1798 (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae) from Central Asia. Zootaxa 3964(5): 537—545. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3964.5.3.
 Danilov Y. N. 2018: Four new species of the digger wasp genus Ammophila W. Kirby, 1798 (Hymenoptera, Sphecidae) from Central Asia. Zootaxa 4457(2): 332—338. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4457.2.9. 
 Dollfuss H. (2013) Revision of the wasp genus Ammophila Kirby 1798 (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae) of the Palearctic Region and India.  (Линц, Австрия), 45,1, 383—564. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0045_1_0383-0564.pdf ISSN 0253-116X
 Dollfuss H. (2015) Revision of the wasp genus Ammophila Kirby, 1798 (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae) of the Sub-Saharan Region of Africa.  (Линц, Австрия), 47/1 307—412. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0047_1_0307-0412.pdf ISSN 0253-116X
 Wang C. H., Bashir N.H., Li Q. & Ma L. (2017) The Genus Ammophila Kirby in China with Descriptions of Two New Species (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 90 (4), 291—303. https://doi.org/10.2317/JKESD1600030.1

Ссылки 
 Ammophila  на сайте Pulawski W. (2020) Catalog of Sphecidae. California Academy of Sciences, San Francisco. Available from: (accessed 7 May 2020)
 
 Ammophila на biolib.cz

 
Роды перепончатокрылых